Die Saison 2018/19 war die zwölfte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProB. Die ProB ist die zweithöchste Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga. Die Punktrunde der Saison begann am 22. September 2018 und endete am 23. Februar 2019. Meister wurde Leverkusen, in den beiden Endspielen wurde Münster geschlagen. Nach der Vergabe des Namensrechtes an das Versicherungsunternehmen Barmer trug die Liga offiziell die Bezeichnung „Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB“.

Modus 
An der Liga nehmen planmäßig 24 Mannschaften teil, die in eine Nord- und eine Südstaffel eingeteilt sind. In jeder Staffel wird eine Punktrunde als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Mannschaften der beiden Staffeln spielen in der Meisterrunde („Playoffs“) zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer Lizenz auf der Grundlage wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die 2. Bundesliga ProA berechtigt. Die Meisterrunde wird staffelübergreifend ausgetragen und sieht in der ersten Runde jeweils „Überkreuzduelle“ von Mannschaften aus Nord- und Südstaffel vor. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die in der Abschlusstabelle der Punktrunde in beiden Staffeln auf den neunten bis zwölften Plätzen stehenden Mannschaften bestreiten eine Abstiegsrunde, die anders als die Meisterrunde lediglich Spiele innerhalb der eigenen Staffel („Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel) vorsieht. Die Mannschaften, die am Ende der Abstiegsrunde in der Nord- und in der Südstaffel auf den elften und zwölften Plätzen stehen, sind die Absteiger in die 1. Regionalliga.

Anforderungen 
 Gemäß der „Ausschreibung des Bundesliga-Wettbewerbs ProB 2018/2019“ durch die 2. Basketball-Bundesliga GmbH ist „die sportliche Qualifikation der Mannschaft, der Nachweis eines für die Wettbewerbe 2018/2019 gültigen Bundesligalizenzvertrages sowie die Erteilung der Lizenz nach Maßgabe des Lizenzstatutes“ die Voraussetzung zur Wahrnehmung des Rechts zur Teilnahme am Spielbetrieb.
 Die teilnehmenden Mannschaften müssen einen Teilnehmergebühr von 8350 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) entrichten, um unter anderem Meldegelder, Kosten für Dopingkontrollmaßnahmen, das Lizenzierungsverfahren des nachfolgenden Jahres, Schiedsrichteraus- und fortbildungsgelder sowie den Mitgliedsbeitrag bei der AG 2. Basketball-Bundesliga zu bestreiten.

Ausländerregelung 
Laut Spiel- und Veranstaltungsordnung ist im Spieljahr 2018/19 ein Spieler pro Mannschaft einsatzberechtigt, „der nicht Bürger von EU-Mitgliedstaaten oder Staaten ist, deren Bürger in Deutschland dieselben Freizügigkeitsregeln (Personenfreizügigkeit) wie EU-Bürger genießen.“ Nicht davon betroffen sind unabhängig von der Staatsangehörigkeit die Spieler, die vor dem Erreichen der Wettkampfklasse U15 mindestens eine Saison eine Teilnahmeberechtigung bei einem Verein des Deutschen Basketball Bundes (DBB) oder einem anderen Verband, der im Deutschen Olympischen Sport Bund organisiert ist, besaßen, oder zwischen U15 und U19 mindestens drei Spielzeiten bei einem oder mehreren Vereinen innerhalb des DBB spielten. Zu jedem Zeitpunkt eines ProB-Spiels müssen mindestens drei in Deutschland ausgebildete Spieler auf dem Feld stehen, auf die mindestens zwei der letzteren drei Kriterien zutreffen.

Saisonnotizen 
 Als Absteiger aus der 2. Bundesliga ProA kamen die RheinStars Köln, welche sich trotz sportlich erreichten Klassenerhalts freiwillig zum Rückzug aus der ProA entschlossen, und die Ulmer OrangeAcademy hinzu.
 Als Aufsteiger aus den Regionalligen stießen die BG Bitterfeld-Sandersdorf Wolfen 06 (Meister der 1. Regionalliga Nord), der UBC Münster (Meister der 1. Regionalliga West) sowie die Wiha Panthers Schwenningen (Meister der 1. Regionalliga Südwest) in die 2. Bundesliga ProB. Die Rockets II (Meister der 1. Regionalliga Südost) verzichteten auf einen Aufstieg und gaben ihr Teilnahmerecht an den BBC Coburg ab, der den sportlichen Klassenverbleib in der 2. Bundesliga ProB verfehlt hatte.
 Da die Artland Dragons das Teilnahmerecht des Bundesliga-Absteigers Rockets an der 2. Bundesliga ProA übernahmen, wurde der freigewordene Platz an die neugegründeten Basketball Löwen Erfurt übergeben.
Das Spiel zwischen Würzburg und Coburg (22. Dezember 2018) wurde wegen eines Würzburger Verstoßes gegen die Spiel- und Veranstaltungsordnung (Einsatz eines nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragener Spieler) mit 20:0 für Coburg gewertet, Würzburg wurde ein Wertungspunkt abgezogen.
Wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen wurde Johannes Konradt von den Itzehoe Eagles vom 15. Dezember 2018 bis 14. Mai 2019 gesperrt.
Am 18. Februar 2019 wurde dem ETB Essen wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit die Lizenz nachträglich entzogen. Essen war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlagen Tabellenletzter der Nordstaffel
Leverkusen stellte eine Bestmarke auf, da es von seinen 22 Partien der Punktrunde nur eine verloren. Dies war die beste Bilanz seit Einführung der zweigleisigen ProB 2010. Vorheriger Rekordhalter war das Ehingen/Urspringschule, das 2010/11 zwei Spiele verlor.
 Mit Münster (Nordstaffel) und Leverkusen (Südstaffel) erreichten beide erstgesetzten Mannschaften die Endspiele, hier setzte sich Leverkusen durch.

Punktrunde

Platzierungen nach der Punktrunde 

(A) = ProA-Absteiger / (N) = Neuling und Aufsteiger aus den Regionalligen / (NG) = Neugründung

Meisterrunde

Abstiegsrunden 

*Lizenzentzug

Siehe auch 
 ProB

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga | Aktuelles – Meldungen aus der ProB auf der offiziellen Ligawebseite

Fußnoten 

2018/19
Basketballsaison 2018/19